David Ogilvy peut désigner :
 David Ogilvy ( comte d'Airlie) (1785-1849), pair britannique ;
 David Ogilvy ( comte d'Airlie) (1826-1881), pair britannique ;
 David Ogilvy ( comte d'Airlie) (1856-1900), pair britannique ;
 David Ogilvy ( comte d'Airlie) (1893-1968), pair britannique ;
 David Ogilvy ( comte d'Airlie) (1926), pair britannique ;
 David Ogilvy (1911-1999), chef d'entreprise britannique.